Jean-Henri Riesener (, 1734-1806), ébéniste français d'origine allemande
 Henri-François Riesener (1767-1828), peintre portraitiste français, fils de Jean-Henri
 (Louis Antoine) Léon Riesener (1808-1878), peintre français du mouvement, fils de Henri-François
 Rosalie Riesener (1843-1913), peintre française, fille de Léon Riesener
  (1887-1943), homme politique allemand
  (né en 1961), historien et auteur allemand

Voir aussi 
 La rue Riesener, rue du  de Paris, nommé d'après l'ébéniste Jean-Henri Riesener

Patronyme allemand